Georg Fischler – ex slittinista austriaco
 Franz Fischler – politico austriaco
 Patrick Fischler – attore statunitense